Александър Давидов може да се отнася до:
 Александър Давидов (1878 – 1925), български офицер;
 Александър Давидов, български художник;
 Алексанъдр Давидов (1838 – 1885), руски дипломат.